Блу́мдаль () — шведская фамилия. Известные носители: 

 Блумдаль, Карл Биргер (1916—1968) — шведский композитор и дирижёр.
  (род. 1984) — профессиональный шведский хоккеист.